Тайюань:

 Тайюань — городской округ в Китае, административный центр провинции Шаньси.
 Тайюань — китайский космодром в северной провинции Шаньси, близ города Тайюань.
 Тайюань Усу — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки городского округа Тайюань (провинция Шаньси, КНР).